Gilbert kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Henry Gilbert
 Carter R. Gilbert
 Georges Charles Clément Gilbert
 Lawrence E. Gilbert
 Michael George Gilbert

Robotskapade auktorsförkortningar